Z-1 Ле́берехт Ма́асс () — немецкий эскадренный миноносец типа 1934.

Назван в честь немецкого контр-адмирала Леберехта Маасса, погибшего 28 августа 1914 года в сражении в Гельголандской бухте.

Заложен 10 октября 1934 года на верфи фирмы «Deutsche Werke AG» в Киле.  Спущен на воду 18 августа 1935 года и 14 января 1937 года вступил в строй в качестве флагманского корабля, командующего эсминцами. По состоянию на сентябрь 1939 года бортовой номер не присваивался.

История и некоторые характеристики 

Заказан 7 июля 1934 года, строительство начато 10 октября 1934 года, спущен на воду 18 августа 1935 года, в строю с 14 января 1937 года.

Водоизмещение 2232 т (стандартное), 3156 т (полное); Длина 119 м (наибольшая) 114 м (между перпендикулярами); Ширина 11,3 м (наибольшая); Осадка 3,8 м (нормальная), 4,3 м (в полном грузу).

Артиллерия 5 × 1 127-мм АУ SK C/34 (боезапас — 120 выстрелов на орудие); Зенитная артиллерия 2 × 2 — 37-мм SKC/30, 6 × 1 20-мм FlaK 30; Минно-торпедное вооружение 2 × 4 — 533-мм ТА, до 60 мин заграждения.

В апреле 1938 года совершил плавание в Швецию с посещением Гётеборга.

19 августа 1938 года участвовал во флотском смотре с участием рейхсканцлера Гитлера и регента Венгрии адмирала Хорти.

1 ноября 1938 года вошёл в состав 2 флотилии эскадренных миноносцев Кригсмарине.

С 18 апреля по 15 мая 1939 года совершал плавание к побережью Испании и Марокко, после чего принимал участие в оккупации Мемеля (май 1939).

С началом Второй мировой войны принимал участие в Польской кампании и 3 сентября 1939 года участвовал в бою с польскими минным заградителем «Грыф», эсминцем «Вихер» и береговыми батареями, был повреждён: 4 убитых, 4 раненых. Ремонт продолжался до декабря 1939 года.

В ходе операции «Викингер» 22 февраля 1940 года по ошибке атакован и повреждён германскими бомбардировщиком He-111 из состава 4./KG 26. При уклонении от атаки подорвался на мине, выставленной британскими эсминцами 20-й флотилии, и затонул северо-западнее острова Боркум. Потери — 282 человека.

Командиры корабля

Примечания

Ссылки 
 
 Гибель эскадренных миноносцев Z.1 и Z.3

Эскадренные миноносцы типа 1934